Гаплогруппа X4 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 X4a
 X4a1
 X4a2
  X4a3

Распространение

Кавказ 
 сваны — 0,54 % (184)

Палеогенетика

Бронзовый век 
Катакомбная культурно-историческая общность
 Prydnistryanske, site 1 — Приднестрянское, Ямпольский район (Винницкая область), Украина
 poz220 | MH176337.1 — kurgan I, grave 4, skel. 2 — 2834–2499 BC (Poz-66219) — М — X4 > X4a1
 poz221 | MH176338.1 — kurgan I, grave 4, skel. 1 — 2548–2348 BC (Poz-66732) — М — X4 > X4a1

Железный век 
Лчашен-Мецаморская культура
 I14606 | 1208; 28 __ Bagheri Tchala __ Шнох, Лорийская область, Армения __ 1050–800 BCE (2875±72 BP) __ М __ R1b1a1b1b (R-FGC14590) # X4.

Скифская культура
 MJ-35 | 108 — Kup'evaha (mound 25, burial 1, skeleton 1) — Купьеваха (Богодуховский район), Харьковская область, Украина — 751–408 calBCE (2440±30 BP) — М — Q1c-L332 # X4.

 KOL_1 — Kolbino 1 (kurgan 8, grave 1) — Репьёвский район, Воронежская область, Россия — 3rd c. BCE — X4.

Средние века 
Византия
 I4533 | D9 __ Dara __ Мардин (ил), Юго-Восточная Анатолия, Турция __ 774-884 calCE (1200±15 BP, PSUAMS-4142) __ М __ J1a2b1b2~ (J-Y147362) # X4.
 I16571 | Locus 57; TH15 BF1020 __ Тель-Башир __ Огузели, Газиантеп (ил), Юго-Восточная Анатолия, Турция __ 1100–1300 CE (750±58 BP) __ Ж __ X4.

Королевство Польское
 C9 | 2 — Цедыня ― Грыфинский повет, Западно-Поморское воеводство, Польша — 1000–1400 AD — X4.

Примечания

Публикации 
2014
 
2017
 
 
2018
 
2019
 
2022

Ссылки 
 
 X4 — Haplogroup
 Ancient DNA: X4

X